Riopretensi – abitanti di Dores do Rio Preto
Riopretensi – abitanti di Rio Preto da Eva
Riopretensi – abitanti di Rio Preto
Riopretensi – abitanti di São José do Rio Preto